Die 2. Etappe der Tour de France 2020 fand am 30. August 2020 statt. Die 186 Kilometer lange Mittelgebirgsetappe mit 4044 Höhenmetern begann und endete in Nizza.

Es gewann Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick-Step), der auch das Gelbe Trikot übernahm, im Sprint vor Marc Hirschi (Sunweb) und Adam Yates (Mitchelton-Scott). Die ersten drei setzten sich im Anstieg zum Bonussprint ab, der 9 Kilometer vor dem Ziel abgenommen wurde und retteten zwei Sekunden Vorsprung ins Ziel. Mit Start der Etappe setzte sich eine achtköpfige Spitzengruppe ab, aus der heraus Matteo Trentin (CCC) den Zwischensprint vor Peter Sagan (Bora-hansgrohe) gewann. Die Reste der Spitzengruppe wurden an der letzten Bergwertung am Col d’Eze eingeholt, nachdem zuvor Benoît Cosnefroy (Ag2r La Mondiale) und Anthony Perez (Cofidis) die beiden ersten Bergwertungen gewannen. Cosnefroy übernahm aufgrund der besseren Gesamtwertungsplatzierung vor dem punktgleichen Perez das Gepunktete Trikot und erhielt darüber hinaus die Rote Rückennummer.

Nachdem Rafael Valls (Bahrain-McLaren) und Philippe Gilbert (Lotto Soudal) wegen auf der ersten Etappe erlittenen Verletzungen aufgegeben hatten, traten zur zweiten Etappe 173 Fahrer an.

Zeitbonifikationen

Punktewertungen

Bergwertungen

Ausgeschiedene Fahrer 
  (TBM): nicht zur Etappe angetreten – Oberschenkelbruch vom Vortag
  (LTS): nicht zur Etappe angetreten – Kniescheibenbruch vom Vortag

Einzelnachweise

Weblinks 
 Letour.fr Offizielle Seite
 
 

Etappe 02
202002
Sportveranstaltung in Nizza